

Patronyme 
Kibet est un patronyme originaire du Kenya faisant référence à un garçon né durant la journée. 
Il peut faire référence aux personnalités suivantes :
 David Kibet (1963-), coureur de demi-fond kényan
 Duncan Kibet (1978-), coureur de fond kényan
 Hilda Kibet (1981-), coureuse de fond néerlandaise d'origine kényane
 John Kibet Koech (1995), coureur de demi-fond kényan naturalisé bahreïnien
 Luke Kibet (1983-), coureur de fond kényan
 Raymond Kibet (1996-), sprinteur kényan
 Samuel Kibet (2001), coureur de fond ougandais
 Shedrack Kibet Korir (1978-), coureur de demi-fond kényan
 Sylvia Kibet  (1984-), coureuse de fond kényane

Autres 
 Circonscription de Kibet, circonscriptions législative éthiopienne.
 Kibet, langue nilo-saharienne du groupe des langues mabanes, parlée au Tchad,

Patronyme kényan